LElba rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 

 colore: rosso rubino intenso.
 odore: vinoso.
 sapore: asciutto, leggermente frizzante.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 

Provincia, stagione, volume in ettolitri

 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese